El término Universidad de Friburgo puede estar vinculado o referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Universidad de Friburgo, universidad alemana de Friburgo de Brisgovia.
 Universidad de Friburgo, universidad suiza de Friburgo im Üechtland.